Z — última letra do alfabeto latino
 Z (filme) — de Constantin Costa-Gavras, com Yves Montand
 Z (romance) — de Vassilis Vassilikos
 Desvio para o vermelho — medida astronômica de símbolo Z

Desambiguações de letras
Desambiguações de cinema